WRC může označovat: 
 World Rally Car, specifikace vozidel pro automobilové soutěže
 World Rally Championship, mistrovství světa v automobilových soutěžích
 World Radiocommunication Conference, světová radiokomunikační konference
 Western Riding Club, westernovy jezdecky klub

Zkratky